Mottram ist

der Familienname folgender Personen:
 Buster Mottram (* 1955), britischer Tennisspieler
 Craig Mottram (* 1980), australischer Langstreckenläufer
 Leslie Mottram (* 1951), schottischer Fußballschiedsrichter
 Norman Mottram (* 1959), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ralph Hale Mottram (1883–1971), britischer Schriftsteller
 Ruth Mottram (* 1978), britische Klimawissenschaftlerin und Glaziologin
 Tony Mottram (* 1920), britischer Tennisspieler

der Name folgender Orte:
 Mottram in Longdendale, einer Ortschaft in Greater Manchester/England
 Mottram St. Andrew, einer Ortschaft in Cheshire/England